Wimber (地察星バットのウィンバー, Chisatsusei Batto no Winbā) est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Spectre de la Chauve-Souris de l'étoile Terrestre du Jugement, Wimber apparaît uniquement dans le manga Saint Seiya: The Lost Canvas.

Rappel : The Lost Canvas 
Le personnage de Wimber n’apparaît que dans le Manga The Lost Canvas.
Ce manga, basé sur l'œuvre principale Saint Seiya créée par Masami Kuramada, nous raconte l'histoire de la dernière Guerre Sainte, qui eut lieu au , soit 250 ans avant la série originale.

Le Spectre Assassin 
Wimber est avec le Spectre Cube du Dullahan, un des assassins que Pandore envoya au Sanctuaire afin de tuer Tenma de Pégase. Ils réussiront presque leur mission mais seront interrompus par Rasgado, chevalier d'or du Taureau.

Un combat s'engagea alors contre le chevalier d'or. Wimber utilisa son attaque Nightmare Sonar mais le chevalier d'or du Taureau resta impassible, s'étant crevé les tympans. Rasgado attaqua alors Wimber et acheva le Spectre de la Recherche en lui fracassant le crâne sur le sol.

Surplis 
La surplis de Wimber représente une Chauve-Souris.

Technique 
Nightmare Sonar en français " Sonar du cauchemar "

Spectres d'Hadès